

Geografia

Svizzera 
 Vufflens-la-Ville – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)
 Vufflens-le-Château – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)